Хаухи () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на левом берегу реки Хочарой Ахк, к юго-востоку от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывший аул Пёлагошки и село Ведучи, на северо-востоке — бывший аул Автинбоуль, на юго-востоке — бывший аул Алхахи, на юго-западе — бывший аул Омечу.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района